Illmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Margaret Illmann (* 1965), australische Prima Ballerina 
 Peter Illmann (Naturforscher) (1754–1818?), deutscher Bergbeamter und Naturforscher
 Peter Illmann (* 1959), deutscher Radio- und Fernsehmoderator und Schauspieler